Joaquín Wigman – calciatore uruguaiano, attaccante
 John Henry Mary Wigman – politico statunitense
 Mary Wigman – ballerina e coreografa tedesca
 Menno Wigman – poeta e traduttore olandese